

Sigle 
 Étoile Sportive du Sahel – società polisportiva tunisina
 Extented Service Set – più insiemi base di servizio collegati tra di loro a livello Media Access Control, nello standard IEEE 802.11
 External Services Server – in cui servizi vengono offerti da un server esterno, che mette in condivisione le risorse tra due computer, cosicché i concetti server/client compaiano da entrambe le parti
 Executive Support System

Codici 
 ESS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Regional Met. Center, Essen, Germania
 ess – codice ISO 639-3 della lingua yupik siberiana centrale
 ESS – codice ISO 3166-2:GB dell'Essex (Regno Unito)

Informatica 
 Emacs Speaks Statistics

Matematica 
 Explained sum of squares – somma dei quadrati spiegata

Mineralogia 
 Ess – abbreviazione di esseneite

Note